Most w Wieprzycach – most drogowy przez rzekę Wartę w Wieprzycach w ciągu zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego i drogi ekspresowej S3.

Most łukowy wybudowany został przez konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o./Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. w latach 2006–2007. Koszt budowy zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego (II etap) wraz z mostem wyniósł 183,3 mln zł.

Najbliższą przeprawą przez Wartę w górę rzeki jest  Most Staromiejski, w centrum Gorzowa Wielkopolskiego oraz w dół rzeki Most w Świerkocinie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Mosty i wiadukty w Gorzowie Wielkopolskim
Wieprzyce, Most
Wieprzyce
Mosty i wiadukty drogowe w Polsce